Stacy steht für:

 Stacy (Vorname), weiblicher Vorname
 Stacy (Sängerin), französische Zouk-Sängerin
 Stacy – Angriff der Zombie-Schulmädchen, japanischer Film von Naoyuki Tomomatsu (2001)
 Stacy, tragbarer Computer, siehe Atari ST #Tragbar

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Stacy (Arkansas)
 Stacy (Kalifornien)
 Stacy (Louisiana)
 Stacy (Minnesota)
 Stacy (North Carolina)
 Stacy (Tennessee)
 Stacy (Texas)
 Stacy (Virginia)
 Stacy Basin, New York
 Stacy Crossroads, Vermont
 Stacy Fork, Kentucky
 Stacy Landing, Louisiana

Stacy ist der Familienname folgender Personen:
 Brandon Stacy (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler
 James Stacy (1936–2016), US-amerikanischer Schauspieler
 Jay Stacy (* 1968), australischer Hockeyspieler
 Jess Stacy (1904–1995), US-amerikanischer Jazz-Pianist
 John Stacy (1914–1988), australischer Schauspieler
 Robert B. Stacy-Judd (1884–1975), britisch-US-amerikanischer Architekt und Autor
 Spider Stacy (* 1958), britischer Musiker und Songwriter

Siehe auch:
 Gwen Stacy, Rockband
 Stacey
 Steacy